Pinwand steht für:

 Pinwand (Offertenblatt), ein Offertenblatt in Deutschland

Siehe auch:

 Pinnwand, ein Informationsbrett